Кра́сный Яр:

 Красный яр — так в старину назывались урочища на берегах рек. Яр — крутой, возвышенный берег, а название красный указывает на красивое местоположение.

Населённые пункты и муниципальные образования

Белоруссия 
 Красный Яр — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Красный Яр — село в подчинении горадминистрации Кокшетау Акмолинской области.
 Красный Яр — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Красный Яр — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Красный Яр — село в Алейском районе.
 Красный Яр — посёлок в Ключевском районе.
 Красный Яр — село в Советском районе.
 Красный Яр — село в Шипуновском районе.

Амурская область
 Красный Яр — село в Михайловском районе.

Архангельская область
 Красный Яр — деревня в Холмогорском районе, Емецкое сельское поселение.
 Красный Яр — деревня в Холмогорском районе, Зачачьевское сельское поселение.

Астраханская область
 Красный Яр — село в Красноярском районе

Башкортостан
 Красный Яр — деревня в Иглинском районе.
 Красный Яр — деревня в Калтасинском районе.
 Красный Яр — деревня в Кугарчинском районе.
 Красный Яр — хутор в Мелеузовском районе.
 Красный Яр — село в Уфимском районе.

Бурятия
 Красный Яр — село в Заиграевском районе.
 Красный Яр — село в Кабанском районе.
 Красный Яр — село в Кижингинском районе.

Волгоградская область
 Красный Яр — пгт в Жирновском районе.
 Красный Яр — село в Старополтавском районе.

Забайкальский край
 Красный Яр — село в Тунгокоченском районе.
 Красный Яр — до 1933 г. название села Красный Чикой Красночикойского района.

Иркутская область
 Красный Яр — посёлок в Эхирит-Булагатском районе.
 Красный Яр — деревня в Куйтунском районе.

Калининградская область
 Красный Яр — посёлок в Гвардейском районе.

Кемеровская область
 Красный Яр — село в Ижморском районе.
 Красный Яр — деревня в Прокопьевском районе.

Кировская область
 Красный Яр — посёлок в Нолинском районе.

Красноярский край
 Красный Яр — деревня в Абанском районе.
 Красный Яр — деревня в Козульском районе.

Марий Эл
 Красный Яр — село в Звениговском районе.

Мордовия
 Красный Яр — посёлок в Ичалковском районе, упразднён в 2007 году.
 Красный Яр — посёлок в Ковылкинском районе.
 Красный Яр — деревня в Теньгушевском районе.

Нижегородская область
 Красный Яр — посёлок в Воскресенском районе.
 Красный Яр — деревня в Краснооктябрьском районе.
 Красный Яр — деревня в Уренском районе.

Новосибирская область
 Красный Яр — посёлок в Барабинском районе.
 Красный Яр — деревня в Колыванском районе.
 Красный Яр — деревня в Куйбышевском районе.
 Красный Яр — посёлок в Новосибирском районе.
 Красный Яр — село в Ордынском районе.
 Красный Яр — посёлок в Тогучинском районе.

Омская область
 Красный Яр — посёлок городского типа в Любинском районе.
 Красный Яр — село в Большереченском районе.
 Красный Яр — деревня в Большереченском районе, Такмыкское сельское поселение, упразднена в 1998 г.
 Красный Яр — деревня в Крутинском районе.
 Красный Яр — деревня в Нововаршавском районе.

Оренбургская область
 Красный Яр — село в Илекском районе.

Пермский край
 Красный Яр — посёлок в Гайнском районе.
 Красный Яр — деревня в Большесосновском районе.
 Красный Яр — деревня в Кишертском районе.
 Красный Яр — дом отдыха (нп) в Кишертском районе.

Приморский край
 Красный Яр — село в Пожарском районе.
 Красный Яр — село в Уссурийском городском округе.

Ростовская область
 Красный Яр — хутор в Кагальницком районе.
 Красный Яр — хутор в Каменском районе.

Рязанская область
 Красный Яр — посёлок в Сасовском районе.
 Красный Яр — посёлок в Спасском районе.

Самарская область
 Красный Яр — посёлок в Камышлинском районе.
 Красный Яр — сельское поселение в Красноярском районе.
 Красный Яр — село, административный центр Красноярского района.
 Красный Яр — посёлок в Пестравском районе.
 Красный Яр — посёлок в Шенталинском районе.

Саратовская область
 Красный Яр — село в Аркадакском районе.
 Красный Яр — село в Балаковском районе.
 Красный Яр — село в Энгельсском районе.

Свердловская область
 Красный Яр — посёлок в Новолялинском городском округе.
 Красный Яр — посёлок в Серовском городском округе.
 Красный Яр — деревня в Слободо-Туринском районе.

Татарстан
 Красный Яр — посёлок в Заинском районе.
 Красный Яр — деревня в Зеленодольском районе.
 Красный Яр — посёлок в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района.
 Красный Яр — деревня в Семяковском сельском поселении Муслюмовского района.
 Красный Яр — деревня в Рыбно-Слободском районе.
 Красный Яр — село в Черемшанском районе.
 Красный Яр — село в Чистопольском районе.

Томская область
 Красный Яр — деревня в Кожевниковском районе.
 Красный Яр — село в Кривошеинском районе.
 Красный Яр — посёлок в Тегульдетском районе.

Тульская область
 Красный Яр — посёлок в Венёвском районе.
 Красный Яр — посёлок в Киреевском районе.

Тюменская область
 Красный Яр — деревня в Нижнетавдинском районе.
 Красный Яр — село в Уватском районе.
 Красный Яр — деревня в Ялуторовском районе.

Удмуртия
 Красный Яр — деревня в Малопургинском районе.
 Красный Яр — село в Можгинском районе.
 Красный Яр — деревня в Сюмсинском районе.

Ульяновская область
 Красный Яр — село в Чердаклинском районе.
 Красный Яр —  деревня в Николо-Черемшанском районе, упразднена в 1955 г.

Челябинская область
 Красный Яр — посёлок в Карталинском районе.

Чувашия
 Красный Яр — деревня в Алатырском районе.
 Красный Яр — деревня в Красночетайском районе.

Ярославская область
 Красный Яр — посёлок в Пошехонском районе.

Украина 
 Красный Яр — село в Покровском районе Донецкой области.
 Красный Яр — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Красный Яр — село в Волчанском районе Харьковской области.

Другое 
 «Красный Яр» — регбийный клуб в городе Красноярск.
 «Красный Яр» — спортивный аэродром вблизи одноимённого села Самарской области.

См. также 
 Верхний Красный Яр
 Красноярск (значения)
 Дом отдыха «Красный Яр»
 Червоный Яр

Примечания